Il termine Rotula può riferirsi a:

Rotula – osso del ginocchio.
Rotula – genere di piante della famiglia Boraginaceae
Rotula – genere di echinodermi della famiglia Rotulidae.

Altri progetti